Dingjie Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gyangkar, häradshuvudort, Tibet, 
 Dingjie Xian (härad i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar